Ебола:

 Ебола — інфекційна хвороба, що перебігає з гарячкою, часто геморагічного характеру, яку спричинює вірус Ебола (Ebolavirus).
 Ебола — вірус.
 Ебола — річка, розташована в північній частині Демократичної Республіки Конго.